Nonesuch – fiume degli Stati Uniti d'America
 Nonesuch Press – casa editrice britannica
 Nonesuch Records – etichetta discografica statunitense
 Un gentiluomo senza pari (The Nonesuch) – romanzo di Georgette Heyer del 1962